

Patronyme 

 Andrea Bonomi (1923-2003), footballeur italien.
 Andrea Bonomi (1965-), homme d'affaires italien.
  (1940-), philosophe italien
 Carlo Bonomi (1937-2022), acteur italien.
 Eduardo Bonomi (1948-2022), homme politique uruguayen.
 Ignace Bonomi (1787-1870), architecte anglais.
 Ivanoe Bonomi (1873-1951), politicien et homme d'État italien.
 Joseph Bonomi (dit l'Ancien) (1739-1808), architecte anglais.
 Joseph Bonomi dit le Jeune (1796-1878), sculpteur, artiste et conservateur de musée anglais.
 Massimo Bonomi (1967-), joueur de rugby italien.
 Oreste Bonomi (1902-1983), homme politique italien.
 Roberto Bonomi (1919-1992), pilote automobile argentin.

Bâtiment 
 Les Magazzini Bonomi, bâtiment historique de la ville de Milan en Italie.